A 2019-es francia szuperkupa a Francia Szuperkupa, angolul a Trophée des Champions 24. kiírása volt. A bajnok Paris Saint-Germain és a kupagyőztes Rennes mérkőzött meg a trófeáért Kínában, Sencsen városában.

A Paris Saint-Germain egymást követő hetedik Szuperkupa-győzelmét ünnepelhette, miután Kylian Mbappé és Ángel Di María góljaival legyőzte ellenfelét.

A mérkőzés

Jegyzetek

További információk
  

Francia labdarúgás
Nemzeti labdarúgókupák